Municipio de Mission puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Mission (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Benson.
 Municipio de Mission (condado de LaSalle, Illinois), un municipio ubicado en el condado de LaSalle.
 Municipio de Mission (condado de Brown, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Brown.
 Municipio de Mission (condado de Neosho, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Neosho.
 Municipio de Mission (condado de Shawnee, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Shawnee.
 Municipio de Mission (condado de Crow Wing, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Crow Wing.